.se — в Інтернеті, національний домен верхнього рівня для Швеції
 SE — ISO 3166-1 alpha-2 код для Швеції
 Se (Селен) — хімічний елемент із атомним номером 34
 Sony Ericsson — міжнародна телекомунікаційна компанія
 Schneider Electric — французька машинобудівна компанія
 SE Electronics — виробник мікрофонів

Див. також 
 Се